Csehország
 Frýdlant, település a Libereci járásban
 Frýdlant nad Ostravicí, település a Frýdek-místeki járásban